Die 17. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft 1948/49 fand vom 4. bis 15. Dezember 1948 in Lübeck statt. Ursprünglich war Bremen als Austragungsort vorgesehen, aber dies war wegen Raumproblemen nicht realisierbar.

Erneut konnte Hilde Bussmann ihren Titel verteidigen. Nach ihrem 3:2 Endspielsieg über Astrid Krebsbach wurde sie zum dritten Mal in Folge Deutscher Meister. Zum vierten und letzten Mal holte Dieter Mauritz den Titel im Herreneinzel. Die Doppelwettbewerbe gewannen Helmuth Hoffmann/Bernhard Vossebein bei den Herren und Berti Capellmann/Astrid Krebsbach bei den Damen. Im Mixed siegten wie im Vorjahr Helmuth Hoffmann/Berti Capellmann.

Es fehlten alle Spieler aus Berlin, die wegen des "stärker eingeschränkten Reiseverkehrs" zwar bis zuletzt auf eine Teilnahme hofften, allerdings am Vorabend des Turnierbeginns telegraphisch absagten. Da bereits alle Paarungen – mit den Berlinern – ausgelost waren, wurden die Ergebnisse mit Berliner Beteiligung kampflos gewertet. Insbesondere fehlten die Herren Heinz Raack (Vorjahressieger) und Helmut Deutschland sowie die Damen Annemarie Schulz und Uschi von Puttkamer.

Alle Wettbewerbe wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Einzelnachweise

Literatur 
 Vorbericht: Zeitschrift DTS, 1948/22, Seite 1 + 3
 Ausführliche Berichte und Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1948/23 + 1948/24

Weblinks 
 DM 1948/49 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018) 
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1–4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 11. Juli 2018)
 DM 1949 in Lübeck (abgerufen am 12. Juli 2018)
	

1949
Tischtennisveranstaltung 1948
Sportveranstaltung in Lübeck